A competição de 10 km clássico feminino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi disputada em 10 de fevereiro no Centro Nórdico Kuyangshu e Centro de Biatlo, em Zhangjiakou.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+8).

Resultados

10 km clássico feminino